irygacja – sztuczne nawadnianie w rolnictwie
 irygacja – przepłukiwanie jelit

Zobacz też 
 Irygator
 Pola irygacyjne